Plaats in Indonesië
 Paringan (Jenangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Paringan (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java